Bendahan ist der Familienname folgender Personen:

 Esther Bendahan (* 1964), spanische Autorin
 Samuel Bendahan (* 1980), Schweizer Politiker (SP)